San Martino (česky Svatý Martin) je součást názvu více zeměpisných míst v Itálii:

 San Martino al Tagliamento – obec v italské provincii Pordenone
 San Martino Alfieri – obec v italské provincii Asti
 San Martino Buon Albergo – obec v italské provincii Verona
 San Martino Canavese – obec v italské provincii Torino
 San Martino d'Agri – obec v italské provincii Potenza
 San Martino dall'Argine – obec v italské provincii Mantova
 San Martino del Lago – obec v italské provincii Cremona
 San Martino di Castrozza – turistická lokalita v autonomní provincii Trentino
 San Martino di Finita – obec v italské provincii Cosenza
 San Martino di Lupari – obec v italské provincii Padova
 San Martino di Venezze – obec v italské provincii Rovigo
 San Martino in Badia – obec v italské provincii Bolzano
 San Martino in Passiria – obec v italské provincii Bolzano
 San Martino in Pensilis – obec v italské provincii Campobasso
 San Martino in Rio – obec v italské provincii Reggio Emilia
 San Martino in Strada – obec v italské provincii Lodi
 San Martino Sannita – obec v italské provincii Benevento
 San Martino Siccomario – obec v italské provincii Pavia
 San Martino sulla Marrucina – obec v italské provincii Chieti
 San Martino Valle Caudina – obec v italské provincii Avellino
 Cazzago San Martino – obec v italské provincii Brescia
 Monte San Martino – obec v italské provincii Macerata

Související rozcestníky 
 Svatý Martin
 Saint Martin
 Sankt Martin